Спікули (Сонце) — основний елемент тонкої структури хромосфери Сонця.
 Спікули (скелет) — скелетні утворення деяких безхребетних (губок, коралів тощо).
 Спікули (відклади) — осадові породи, утворені скелетними елементами (спікулами) деяких безхребетних.
Спікули (гельмінти) — копулятивний орган у самців круглих червів.